El Puig de les Sises és un cim de 784,9 m alt del terme comunal rossellonès de Bula d'Amunt. És a prop i a ponent del poble de Bula d'Amunt. És un dels contraforts de llevant del Massís del Canigó, a la zona est del terme de Bula d'Amunt, a ponent del poble i al nord del veïnat d'Arçós.

Referències

Bibliografia 
 

Sises